Das unvollendete Bildnis (Originaltitel: Five Little Pigs) steht für:

 Das unvollendete Bildnis (Roman), 32. Kriminalroman von Agatha Christie
 Das unvollendete Bildnis (2003), Verfilmung des Romans